Lochplatte steht für:

 Lochplatte (Halbzeug), gelöcherte Platte aus Metall oder Kunststoff
 Lochplatte (Spieldose), Datenspeicher einer Spieldose
 Lochplatte (Werkzeug), massives Werkzeug zum Freiformschmieden für Kunstschmiede
 Lochplatte (Baumaterial), Wegplatte aus Beton
 Lochrasterplatine, zum Aufbau elektronischer Schaltungen